Laguna Yema kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Laguna Yema (sjö), Formosa, 
 Laguna Yema (kommunhuvudort), Formosa, 

Robotskapade Argentinaförgreningar